Nakath ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Nakath (1949–2021), deutscher Historiker
 Kurt-Bernhard Nakath (* 1949), deutscher Sanitätsoffizier